Letnia Uniwersjada 2009
 Zimowa Uniwersjada 2009